Влади́мир Коле́сников: 
 Колесников, Владимир Алексеевич (1924—2003) — Герой Советского Союза.
 Колесников, Владимир Дмитриевич (1924—1989) — полный кавалер Ордена Славы.
 Колесников, Владимир Иванович (род. 1941) — российский учёный, академик РАН, народный депутат СССР.
 Колесников, Владимир Ильич (род. 1948) — российский государственный деятель, генерал-полковник милиции.
 Колесников, Владимир Михайлович (1914—1945) — Герой Советского Союза.
 Колесников, Владимир Николаевич (род. 1969) — российский художник.
 Колесников, Владимир Прокофьевич (1902—1948) — советский геолог и палеонтолог.
 Колесников, Владимир Юрьевич (род. 1954) — советский и российский скульптор, член-корреспондент Российской академии художеств (2012).